Бертт () — английская фамилия. Известные носители:

 Бертт, Брайан Лоуренс (1913-1988) — британский ботаник, один из выдающихся ботаников XX века.
 Бертт Дэйви, Джозеф (1870-1940) — британский ботаник и квакер.